Robert Fitzgerald, Robert FitzGerald 
 Robert FitzGerald (1675–1743) – irlandzki arystokrata, hrabia Kildare
 Robert Stuart Fitzgerald (1910–1985) – amerykański poeta i krytyk literacki
 Robert Fitzgerald (1923–2005) – amerykański łyżwiarz